Jason Miller (né le  à Medicine Hat, Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur originaire de l'Alberta, il fut repêché en  du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 1989 par les Devils du New Jersey. Il a remporté au niveau junior la Coupe Memorial avec les Tigers de Medicine Hat en 1988. Il ne joua que brièvement dans la LNH, jouant dans les ligues mineures d'Amérique du Nord avant d'aller poursuivre sa carrière en Europe. De la saison 1997-1998 à sa retraite en 2010, il évolue en Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1986-1987 ||Pats d'Edmonton ||AMHL ||40 ||38 ||31 ||69 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||71 ||11 ||18 ||29 ||28 ||15 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 1988||Tigers de Medicine Hat ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- || || || || ||
|-
|1988-1989 ||Tigers de Medicine Hat || LHOu ||72 ||51 ||55 ||106 ||44 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|1989-1990 ||Tigers de Medicine Hat || LHOu ||66 ||43 ||56 ||99 ||40 ||3 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
|1990-1991 ||Tigers de Medicine Hat || LHOu ||66 ||60 ||76 ||136 ||31 ||12 ||9 ||10 ||19 ||8
|-
|1990-1991 ||Devils du New Jersey ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Devils de l'Utica ||LAH ||71 ||23 ||32 ||55 ||31 ||4 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
|1991-1992 ||Devils du New Jersey ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Devils de l'Utica ||LAH ||72 ||28 ||42 ||70 ||43 ||5 ||4 ||4 ||8 ||2
|- 
|1992-1993 ||Devils du New Jersey ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||River Rats d'Albany ||LAH ||77 ||22 ||53 ||75 ||65 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1994-1995 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||77 ||32 ||33 ||65 ||39 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1995-1996 ||HPK Hämeenlinna ||SM-liiga ||22 ||4 ||6 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||ESV Kaufbeuren ||DEL ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Rivermen de Peoria ||LIH ||39 ||16 ||22 ||38 ||6 ||11 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|1996-1997 ||Dragons de San Antonio ||LIH ||76 ||26 ||43 ||69 ||43 ||9 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|1997-1998 ||DEG Metro Stars ||DEL ||49 ||16 ||21 ||37 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||51 ||30 ||31 ||61 ||56 ||13 ||5 ||6 ||11 ||8
|-
|1999-2000 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL - Abstiegsrunde ||11 ||4 ||9 ||13 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||54 ||22 ||20 ||42 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||56 ||21 ||36 ||57 ||44 ||2 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2001-2002 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||50 ||10 ||23 ||33 ||75 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2002-2003 ||Hamburg Freezers ||DEL ||47 ||5 ||5 ||10 ||14 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 ||SERC Wild Wings ||2. Bundesliga ||47 ||11 ||38 ||49 ||61 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2004-2005 ||Eisbären Regensburg ||2. Bundesliga ||51 ||37 ||37 ||74 ||77 ||10 ||5 ||9 ||14 ||12
|-
|2005-2006 ||Eisbären Regensburg ||2. Bundesliga ||50 ||25 ||40 ||65 ||95 ||5 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2006-2007 ||Eisbären Regensburg ||2. Bundesliga ||44 ||24 ||26 ||50 ||88 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2007-2008 ||Eisbären Regensburg ||2. Bundesliga ||47 ||18 ||21 ||39 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Dresdner Eislöwen ||2. Bundesliga ||29 ||17 ||12 ||29 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Dresdner Eislöwen ||2. Bundesliga ||38 ||7 ||22 ||29 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-

|6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Coupe Memorial
 1988 : remporta la Coupe Memorial avec les Tigers de Medicine Hat
Western Hockey League
 1991 : nommé dans la  d'étoiles de l'Est

Transactions en carrière 
  : signe un contrat comme agent libre avec les Red Wings de Détroit.

Notes et références 

Naissance en mars 1971
Naissance à Medicine Hat
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Dresdner Eislöwen